Black Bottom kan syfta på:

 Black Bottom (dans) – en dans
 Black Bottom (musikalbum) – ett musikalbum av The Troggs